Wickede (Ruhr)
 Wickede (Dortmund)